Барак-хан, Гіяс ад-Дін Барак-хан (*д/н — 1271) — 6-й хан Чагатайського улусу в 1266—1271 роках. 
 Барак-хан (Золота Орда), Барак-хан (*д/н — 1428/1429) — хан Золотої Орди та Білої Орди в 1423—1426, 1427—1428 роках, хан Синьої Орди у 1421—1427. 
 Барак-хан (помер 1748) — казахський правитель, хан Молодшого жуза